Медетбеков — казахская и киргизская фамилия. Известные носители:

 Медетбеков, Капар (1931—2012) — советский и киргизский актёр театра и кино.
 Медетбеков, Раимкан — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Медетбеков, Серик Рахимбаевич (род. 1961) — казахстанский политик.